Митровићи могу да буду:

 Митровић, презиме

или

 Митровићи (Добој), насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Митровићи (Подгорица), насеље у општини Подгорица, Република Црна Гора
 Митровићи (Завидовићи), насељено мјесто у општини Завидовићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Митар